Termenul „Homberg” se poate referi la:

 Munți:
 Homberg (Hinterland), Hessen
 Homberg (Kellerwald), Hessen
 Homberg (Rothaargebirge), Hessen
 Homberg (Berg, Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Localități:
 Homberg (Efze), Hessen
 Homberg (Ohm), Hessen
 Homberg (bei Lauterecken), Rheinland-Pfalz
 Homberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz